Fuego (fuoco in lingua spagnola) può riferirsi a:

Cinema 
 Fuego – film del 1964 diretto da Julio Coll e Luis García
 Fuego – film del 2007 diretto da Damian Chapa

Fumetti 
 Fuego – rivista italiana di fumetti d'arte

Libri 
 Fuego – romanzo di Marilù Oliva del 2011

Musica 
 Fuego – album di Donald Byrd del 1960
 Fuego – album di Mongo Santamaría del 1973
 Fuego – album dei Menudo del 1981
 Fuego – album dei Gemelli DiVersi del 2002
 Fuego – singolo delle Bond del 2002
 Fuego – singolo delle The Cheetah Girls del 2007
 Fuego – singolo dei Finley del 2012
 Fuego – album dei Phish del 2014
 Fuego – singolo di Lazza del 2017
 Fuego – singolo di Eleni Foureira del 2018
 Fuego – singolo di DJ Snake, Sean Paul e Anitta del 2019
 Fuego – singolo di Geolier, Neves17 e Lele Blade del 2020
 Fuego – album del gruppo Estopa del 2019

Televisione 
 Fuego – programma televisivo italiano

Altro 
 Renault Fuego – automobile della Renault